Rotwald oder Rothwald heißen folgende geographische Objekte:

 Rothwald (Wildalpen), Ortslage von Wildalpen, Bezirk Liezen, Steiermark; unmittelbar angrenzend an Rothwald-Langau
 Rothwald-Langau, Ortslage von Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich; unmittelbar angrenzend an Rothwald (Wildalpen)
 Rothwald, ein Waldgebiet am Dürrenstein in den Niederösterreichischen Kalkalpen
 Denklinger Rotwald, Denklinger Forst, im bayerischen Alpenvorland
 Sachsenrieder Forst, Sachsenrieder Rotwald,  im bayerischen Alpenvorland
 Rothwald (Wallis), ein Wald-, Ski- und Wandergebiet am Simplon bei Brig, Kanton Wallis

Siehe auch:
 Rotwalde
 Rothwalde
 Rottwald
 Roter Wald